Čelić, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Čelić, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie.